Detta är en lista över sjöar i Skinnskattebergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Skinnskattebergs kommun.

Lista

Skinnskattebergs kommun
 Lista